Okręty US Navy o nazwie RV „Pacific Escort”:
 Pierwszy RV „Pacific Escort I” (T-AGOR-26) był holownikiem US Army LT-535 nabytym przez US Navy w 1985 roku do eskorty okrętów podwodnych oraz jako statek oceanograficzny do wynajęcia.
 Drugi RV „Pacific Escort II” (IX-517) był statkiem oceanograficznym typu Robert D. Conrad, nabytym przez US Navy w 1965 roku. Nosił nazwę „Pacific Escort II” w latach 1990-1997.

Pacific Escort